Городски́е райо́ны Украи́ны — наименьшие административные единицы, входящие в состав городских территорий Украины.

(крестиком «x» обозначено отсутствие информации о численности населения района)

Хронология появления и переименование районов 
 Винница
 Кировский, Ленинский, Свердловский районы основаны во второй половине 1940-х годов (предположительно в 1945 году).
 Все районы Винницы были упразднены 14 февраля 2012 года решением Винницкого областного совета.
 Днепродзержинск
 все районы были основаны во второй половине 1940-х годов (предположительно в 1945 году).
 Сталинский переименован в начале 1960-х годов в Заводской, в 1970-х годах — в Брежневский, в 1980-х годах — вновь в Заводской
 Днепр
 Амур-Нижнеднепровский район — образован в 1925 году
 Бабушкинский — образован 12 апреля 1973 года, переименован в 2015 году в Шевченковский
 Жовтневый — образован в 1936 году, переименован в 2015 году в Соборный
 Индустриальный — образован 23 мая 1969 года
 Красночечеловский — образован в начале 1920-х годов, переименован 26 октября 1933 года в Красногвардейский, в 2015 году переименован в Чечеловский
 Ленинский — образован в начале 1920-х годов (или в 1939—1940 году?), переименован в 2015 году в Новокодакский район
 Самарский — образован 6 апреля 1977 года
 Центральный Нагорный — образован в мае 1932 года, переименован в 1934 году в Кировский, в 2015 году — Центральный
 Запорожье
 Заводский — образован в 1969 году (из Ленинского и Орджоникидзевского)
 Коммунарский — образован в 1977 году (из Жовтневого)
 Ленинский — в апреле 1936 года (или 1938, или 1939 года?)
 Орджоникидзевский — в июне 1938 года
 Сталинский — образован в конце декабря 1929 года, переименован в 1961 году в Жовтневый
 Хортицкий — 19 января 1995 года (из Ленинского)
 Шевченковский — 30 декабря 1962 года (из Жовтневого и Орджоникидзевского)
 Керчь
 Сталинский переименован в начале 1960-х годов в Ленинский
 Все 3 района города были основаны не позже 1937 года, а ликвидированы 14 ноября 1988 года
 Киев
 Ватутинский — 30 декабря 1987 года (из Днепровского), 30 января 2001 года полностью вошёл в состав нового Деснянского
 Городской — в 1917 году, ликвидирован в 1921 году, территория вместе с Печерским вошла в состав нового Центрального
 Дарницкий — образован в 1935 году первым на Левом берегу, не раз изменялся в связи с появлением новых районов, 30 января 2001 года преобразован в новый Дарницкий (часть прежнего, а также вся левобережная часть Харьковского за исключением небольших северных участков)
 Демиевский — в 1921 году (сейчас — территория Голосеевского), ликвидирован в 1924 году, территория вместе с Центральным вошла в состав Ленинского
 Днепровский — образован в 1969 году из северной части Дарницкого, 30 января 2001 года преобразован в новый Днепровский (часть прежнего, а также из частей Харьковского и Дарницкого)
 Кагановичский — в 1933 году (на территории бывших Новостроенского и Демиевского), переименован в 1957 году в Московский, который 30 января 2001 года вошёл в состав нового Голосеевского и отчасти Печерского
 Ленинградский — в 1973 году (из частей Шевченковского и Подольского районов), 30 января 2001 года преобразован в новый Святошинский (весь прежний и часть Радянского)
 Минский — 3 марта 1975 года (из Подольского), 30 января 2001 года полностью вошёл в состав нового Оболонского района (а также Пуща-Водица бывшего Подольского)
 Молотовский — в 1937 году, переименован в 1957 году в Шевченковский, 30 января 2001 года преобразован в новый Шевченковский (части прежнего, Радянского и Старокиевского районов, а также небольшие участки Печерского и Зализничного)
 Новостроенский — в 1917 году, ликвидирован в 1921 году, территория вошла в состав нового Демиевского
 Печерский — в 1917 году, ликвидирован в 1921 году, территория вместе с Городским вошла в состав нового Центрального. Вновь создан из части Ленинского в 1936 году сначала под названием Кировский, а с 1944 года — Печерский
 Подольский — в 1917 году, переименован в 1934 году в Петровский, возвращено прежнее название в 1944 году, преобразован 30 января 2001 года в Подольский (из всей территории Подольского и частей Шевченковского и небольшого правобережного участка Днепровского)
 Слободской — в 1921 году (сейчас — территория Дарницкого), ликвидирован в 1925 году, территория вошла в состав Ленинского и Подольского
 Соломенский — в 1921 году, ликвидирован в 1925 году, территория вошла в состав Ленинского. Вновь создан в 1938 году сначала под названием Зализничный, а с 30 января 2001 года — Соломенский (кроме того — полностью Жовтневого)
 Сталинский — в 1933 году, переименован в 1961 году в Радянский, который 30 января 2001 года большей частью вошёл в состав Шевченковского и меньшей — Оболонского районы
 Харьковский — 30 декабря 1987 года (из Дарницкого, Московского и Печерского), 30 января 2001 года вошёл в состав нового Дарницкого района (правобережная часть вошла в состав Голосеевского, а небольшой участок — Печерского)
 Центральный — образован в 1921 году из частей Городского и Печерского, в 1924 году переименован в Ленинский, в 1992 году — в Старокиевский, который 30 января 2001 года вошёл в состав новых Печерского, Шевченковского и небольшой участок — Голосеевского
 Шулявский — в 1917 году, переименован в 1923 году в Раковский (Район имени Раковского), переименован в 1927 году в Жовтневый, 30 января 2001 года вошёл в состав Соломенского (большая часть) и Святошинского
 30 января 2001 года создано путём укрупнения 10 новых районов Киева:
 Голосеевский из большей части Московского, а также Харьковского (большая часть правобережной территории), Зализничного (околовокзальная территория), Старокиевского (небольшой участок)
 Дарницкий из южной части Дарницкого и всей левобережной территории Харьковского (за исключением крайне северных участков)
 Деснянский — полностью на территории бывшего Ватутинского
 Днепровский из всей территории Днепровского (за исключением правобережного участка), а также из частей Дарницкого (северная половина) и Харьковского (крайний север левобережной территории)
 Оболонский из всей территории Минского, а также — Пуща-Водица бывшего Подольского
 Печерский из всей территории Печерского (за исключением крайнего северного участка) и частей Московского (к востоку от ул. Червоноармейской), Старокиевского (к востоку от Крещатика) и небольшого участка правобережной части Харьковского
 Подольский из всей территории Подольского (кроме Пуща-Водица) и частей Шевченковского (северо-западная половина) и правобережного участка Днепровского
 Святошинский из всей территории Ленинградского и небольшой части Радянского
 Соломенский из всей территории Зализничного (кроме околовокзальных участков) и Жовтневого
 Шевченковский из большей части Шевченковского (кроме северо-западной половины), большей части Радянского (кроме крайнего западного участка), большей части Старокиевского (западнее Крещатика) и небольших участков Печерского (крайний северный участок) и Зализничного (околовокзальный участок)
 Кропивницкий
 Крепостной — образован 22 декабря 1973 года
 Подольский — образован 22 декабря 1973 года
 Кременчуг
 Автозаводской — 3 марта 1975 года
 Крюковский — не позже 1937 года
 Кривой Рог
 Металлургический (ранее Дзержинский) — лето 1936 года
 Долгинцевский — 7 декабря 1979 года (из Дзержинского)
 Покровский (ранее Жовтневый) — лето 1936 года
 Ингулецкий — 30 декабря 1962 года (из Дзержинского)
 Саксаганский — 13 ноября 1975 года (из Центрально-Городского, Дзержинского и Жовтневого)
 Терновский — 23 мая 1969 года (из Жовтневого)
 Центрально-Городской — лето 1936 года
 Луганск
 Артёмовский — в 1939 году (или в 1930 году?)
 Ватутинский — в 1945 году, упразднён в 1957 году
 Каменнобродский — в 1930 году
 Климовский — в 1939 году, переименован в 1958 году в Ленинский
 Октябрьский — в 1939 году, переименован в 1964 году в Жовтневый
 Львов
 Железнодорожный — образован 10 декабря 1939 года, переименован в 1940 году в Зализничный
 Ленинский — 5 апреля 1951 года (из Сталинского, Червоноармейского и Зализничного), 17 июля 1956 года объединён с Сталинским, переименован 11 октября 1991 года в Галицкий
 Радянский — 12 апреля 1973 года, переименован 3 февраля 1993 года во Франковский
 Сыховский — 10 февраля 2000 года (из Галицкого)
 Центральный — образован 10 декабря 1939 года, переименован в 1940 году в Сталинский, вошёл 17 июля 1956 года в состав Ленинского
 Червоноармейский — образован 10 декабря 1939 года, упразднён 13 июня 1958 года, вновь создан 23 мая 1968 года (из Ленинского и Шевченковского), переименован 16 мая 1992 года в Лычаковский
 Шевченковский — образован 10 декабря 1939 года
 Николаев
 Заводской — образован в 1938, повторно 12 апреля 1944 года
 Корабельный — образован в 1973 году
 Сталинский — образован в 1938, повторно в 1945 году, переименован в 1961 году в Ленинский
 Центральный — образован в 1938 году
 Одесса
 Воднотранспортный — образован в октябре 1936 года, в 1950-х годах переименован в Киевский, вскоре после чего был упразднён (до 1962 года)
 Ворошиловский — образован в октябре 1936 года, переименован в 1958 году в Центральный
 Ильичёвский — образован в октябре 1936 года, в 2000-х годах вошёл в состав Малиновского
 Кагановичский — образован в октябре 1936 года, переименован в 1957 году в Приморский, в 1998 году объединён с Жовтневым (часть границы пересмотрена 26 июля 2002 года и 20 января 2003 года)
 Киевский — 30 декабря 1962 года (из Ильичёвского и Приморского)
 Ленинский — образован в октябре 1936 года, в 2000-х годах вошёл в состав Суворовского
 Малиновский — образован 6 апреля 1977 года, в 2000-х годах объединён с Ильичёвским
 Сталинский — образован в октябре 1936 года, переименован в 1961 году в Жовтневый, который в 1998 году вошёл в состав Приморского
 Суворовский — образован в 1979 году, в 2000-х годах объединён с Ленинским
 Полтава
 Киевский — образован во второй половине 1940-х годов, повторно 12 апреля 1952 года
 Ленинский — образован во второй половине 1940-х годов, повторно 12 апреля 1952 года
 Октябрьский — образован во второй половине 1940-х годов, повторно 12 апреля 1952 года
 Севастополь
 Гагаринский — 13 ноября 1975 года
 Нахимовский — 24 апреля 1957 года в результате слияния Северного (образован в 1938 году) и Корабельного (образован в 1938 году) районов
 Сталинский — переименован в 1961 году в Ленинский
 Симферополь
 Железнодорожный — в 1938 году, упразднён в 1940-х годах, восстановлен 4 января 1965 года
 Киевский — образован 4 января 1965 года
 Новгородский (Городской) — в 1938 году, упразднён в 1940-х годах
 Центральный — в 1938 году, упразднён в 1940-х годах, восстановлен 4 января 1965 года
 Стаханов
 все районы (Брянский, Голубовский и Ильичёвский) созданы во второй половине 1940-х годов.
 Харьков
 Дзержинский — создан 1 ноября 1932 года
 Ивано-Лысогорский (Ивановский) — создан 26 января 1919 года, переименован в 1929 году в Ленинский
 Кагановичский — создан в 1932 году (или в 1939 году?), в 1957 году переименован в Киевский
 Коминтерновский — создан 8 марта 1938 года
 Октябрьский — создан в 1917 году
 Орджоникидзевский — создан 8 февраля 1936 года
 Петинско-Журавлёвский — создан 26 января 1919 года, переименован в 1921 году в Петинский, а 11 сентября 1924 года — в Краснозаводской, 26 июня 1932 года создан районный совет Червонозаводского района
 Сталинский — создан 2 сентября 1937 года, переименован 14 сентября 1961 года в Московский
 Фрунзенский — создан 12 апреля 1973 года (из Московского, Орджоникидзевского и Коминтерновского)
 Червонобаварский — создан в 1930-х годах, упразднён в 1950-х годах
 Херсон
 Ленинский, Молотовский и Сталинский районы созданы во второй половине 1940-х годов.
 Черновцы
 Ленинский — создан в 1941 году, упразднён в начале 1950-х годов, вновь образован 4 января 1965 года, переименован в 2003 году в Шевченковский
 Першотравневый — создан 4 января 1965 года
 Садгорский — создан 4 января 1965 года
 Сталинский — создан в 1941 году, упразднён в начале 1950-х годов
 Шевченковский — создан в 1941 году, упразднён в начале 1950-х годов. В 2003 году бывший Ленинский переименован в Шевченковский

Городские районы в СССР

Городские районы Донецкой области